Zbigniew Dobrzański (ur. 1946) – polski zootechnik, nauczyciel akademicki.
 Zbigniew Dobrzański – polski profesjonalny lektor telewizyjny.